A montázs lényegében meglévő elemekből való építkezést jelent, és ilyen módon történő előállítását új dolgoknak. 
Jóllehet az ilyen „hozott anyagból dolgozásnak” mély és ősi gyökerei vannak az emberi munkavégzésben (például szabó mesterség), a teljes eredetiséget hirdető magaskultúrában mindig csak bizonyos forradalmian új technikai lehetőségekhez (fotográfia, filmkészítés, elektronikus zene) kapcsolódóan jelent meg.

Az informatika területén a montázstechnika megjelenése áttérést jelent az egyedi és eredeti szoftverfejlesztés egyeduralmáról a kész vagy félkész szoftverekből történő összeállítás kiegyensúlyozottabb megközelítése felé.

Képzőművészet 
Eredetileg a képzőművészetben a 20. század elejétől alkalmazott technika, amelynek során már meglévő képeket és rajzokat illesztenek, szerkesztenek össze valamilyen új egységbe.

Zene 
A 20. század utolsó évtizedeiben (80-as, 90-es évek) az elektronikus zenében lehetővé vált és alkalmazott különböző keverési technikák eredményeképpen jelentek meg zenei montázsok, ún. remixek, egyvelegek formájában.

Film
A filmművészet nélkülözhetetlen eszköze vágás, filmsnittek egymásutánisága, ami az egyes felvételeknek együttes új tartalmat, új jelentést ad.

Informatika 
A 21. század elejétől a Web 2. korszakában (Web 2.0) az informatikában is megjelent a montázstechnika a meglévő web-es szoftverekből, információkból új alkalmazások összeállítására.

A montázsok (angolul: mashup) ebben az értelemben szoftverösszetételek (vagy rövidebben: összetételek, de lehetne „remix”-nek, „egyveleg”-nek vagy „kevercs”-nek is nevezni), amelyek tkp. „kikevert” („mashed up”) webalkalmazások: két vagy több információforrás vagy webszolgáltatás összekapcsolásával, egységbe illesztésével előálló, funkcionálisan új alkalmazás.

A szoftvermontázsok nagyipari változatai az ún. összetett alkalmazások (angolul: composite application), amelyeket ma minden olyan nagyvállalat valamilyen formában használ, ahol a technológiailag már elavult (legacy application), de üzleti értelemben még életképes alkalmazások új lehetőségekkel való bővítését akarják biztosítani.

Művészet